Pommeren (Duits: Pommern) kan verwijzen naar:

Pommeren (streek), een historische landstreek
Voor-Pommeren, het westelijke gedeelte van het historische gebied Pommeren
Achter-Pommeren, het oostelijke gedeelte van het historische gebied Pommeren

Hertogdom Pommeren
Huis Pommeren, eigenlijk huis van de griffioenen (Greifen), het Pommerse hertogelijke huis, dat één Deense koning leverde 
Pommeren (provincie), een provincie van Pruisen

Woiwodschap Pommeren, een woiwodschap van Polen
Woiwodschap Koejavië-Pommeren, een woiwodschap van Polen
Woiwodschap West-Pommeren, een woiwodschap van Polen

Pommern (Rijnland-Palts), een plaats in Rijnland-Palts

Pommern kan verwijzen naar:
 Pommern (schip, 1903), een museumwindjammer in de Ålandse hoofdstad Mariehamn
 Pommern (schip, 1904), schip van de Duitse Kaiserliche Marine, gezonken in 1916
 Pommern (schip, 1913), vrachtschip van de Norddeutsche Lloyd (NDL), gesloopt in 1953